Стахановский — название населённых пунктов в России:

 Стахановский — посёлок в Новоусманском районе Воронежской области.
 Стахановский — посёлок в Мурашинском районе Кировской области.
 Стахановский — посёлок в Киреевском районе Тульской области.
Стахановский — до 1965 г. название села Вострецо́во в Охотском районе Хабаровского края.

См. также 
 Стахановский городской совет
 Стахановский сельский совет